Le Grand Prix moto de Catalogne 2010 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 2 au  sur le circuit de Catalogne. C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne. Le grand prix moto 2 fut marqué par le terrible accident de Carmelo Morales à l'arrivée.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Voir aussi

Article connexe 
 Carmelo Morales

Lien externe 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2010
Sport en juillet 2010